Kita-ku – quartiere di Osaka
 Kita-ku – quartiere di Saitama